Jacques Bichot (1943), économiste français ;
 Freddy Bichot (1979), coureur cycliste français.